Tuna landskommun kan syfta på:

Tuna landskommun, Medelpad – var en tidigare kommun i Västernorrlands län
Tuna landskommun, Småland – var en tidigare kommun i Kalmar län
Tuna landskommun, Södermanland – var en tidigare kommun i Södermanlands län
Tuna landskommun, Uppland – var tidigare en kommun i Uppsala län
Hälsingtuna landskommun – en tidigare kommun i Gävleborgs län, hette före 1886 Tuna landskommun